La Copa de Guatemala 2012 es la Cuadragésima segunda edición de la Copa de Guatemala, formado por los 22 departamentos de Guatemala. El campeón vigente era Club Social Fútbol Ciudad de Guatemala.

Fase Previa 
En esta fase se disputa el pase para la segunda fase previa. Los equipos que la disputan son los dos con menos puntos del Torneo Nacional Apertura, al igual que los dos peores equipos de la Primera División.

Segunda fase Previa 
Esta fase, otorga el pase para los octavos de final. El décimo equipo del Torneo Nacional espera al primer clasificado de la primera fase, y el octavo de la Primera División que se define con una tabla de puntos acumulados espera al segundo clasificado de dicha fase, en esta misma fase se encuentran dos enfrentamientos, estos son ocupados por el octavo y noveno lugar del Torneo que enfrentan al sexto y séptimo lugar de la Primera División.

Octavos de final

Enlaces externos 
 Página de fútbol en Guatemala